El Parque André Jarlán es un área verde ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, de la ciudad de Santiago de Chile, a un costado de las poblaciones Rodríguez Erdoíza, Acevedo Hernández y La Victoria. 

El nombre del parque se debe al sacerdote André Jarlán quien fuera asesinado mientras leía la Biblia en su habitación, mientras en las afueras de su hogar ocurría una manifestación en contra de la Dictadura de Pinochet.

Historia 
Durante la década de 1950 fue un pozo que en los años 70 se convirtió en un vertedero ilegal de 32 hectáreas. En 1992 es cerrado el perímetro del recinto para dar inicio a la construcción del parque cual fuera inaugurado en 1997. El arquitecto de este parque fue Alberto Montealegre, quien también diseñó el Parque Bicentenario. A un costado de este parque, se construyó la tercera etapa de este parque cual es denominada "Parque Pierre Dubois" en memoria del sacerdote francés Pierre Dubois, etapa que fue financiada en 2015 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que fue inaugurada el 9 de marzo de 2018.

Referencias 

Pedro Aguirre Cerda (Chile)
Andre Jarlan
Arquitectura de 1997
Chile en 1997